

Armi 
 35 millimetri – calibro di proiettili utilizzati nei cannoni automatici
 35 mm GDF – cannone antiaereo svizzero

Cinema
35 millimetri – il più comune formato di pellicola cinematografica

Fotografia
35 millimetri – in fotografia, cosiddetto “piccolo formato” o “pieno formato”
35 millimetri – il più comune formato di pellicola fotografica